Culleus (auch Culeus) bezeichnet 

 einen in der römischen Antike zum Transport von Wein und Öl verwendeten Ledersack, siehe Culleus (Sack)
 eine Art der Hinrichtung (poena cullei), siehe Säcken
 ein antikes Volumenmaß, siehe Culleus (Einheit)